Пара Лизель Хубер / Лиза Реймонд — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Квета Пешке / Катарина Среботник — не защищали свой титул.

Посев 
Шесть первых сеянных пар начинают турнир со второго круга.

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Мария Кириленко /  Сабина Лисицки ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Нурия Льягостера Вивес /  Анастасия Родионова ''(Полуфинал)
 Натали Грандин /  Владимира Углиржова ''(Второй раунд)
 Юлия Гёргес /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С.Кырстя  Э.Кеотавонг
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[2]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2012